La tabella seguente riporta i 78 fascicoli pubblicati nella seconda serie delle Famiglie celebri italiane, pubblicate tra il 1902 e il 1923.

Note

Voci correlate 
 Famiglie celebri italiane
 Dispense della prima serie delle Famiglie celebri italiane

Genealogia